Spear Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Spear Creek (Norman River), Nebenfluss des Norman River in Queensland
 Spear Creek (Palmer River), Nebenfluss des Palmer River (Mitchell River) in Queensland